

Toponymes 
 Folda, un loch et un fjord dans le comté de Trøndelag, en Norvège.
 Pont de Folda, un pont dans le Trøndelag, en Norvège, qui franchit le fjord Folda.
 Folda, un fjord dans le comté de Nordland, en Norvège.
 Folda, une rivière du Nord-Aurdal, en Norvège.
 Folda, un village de la province de Gueldre, aux Pays-Bas.
 Folda, un village d’Écosse situé dans le district de Angus.

Patronymes 
 Folda, un prénom islandais féminin.
 John Folda (1961-), un évêque catholique américain.
 Jaroslav Folda (1940-), un historien de l'art.